Djatlowo (russisch ) ist ein russischer Ortsname:
 Djatlowo (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Djatlowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1928: Neu Wingeruppen, 1928 bis 1946 Neuweide, Kreis Pillkallen/Schloßberg, Ostpreußen)
 Djatlowo (Leningrad), Dorf in der Oblast Laningrad
 Djatlowo (Moskau, Klin), Dorf im Rajon Klin, Oblast Moskau
 Djatlowo (Moskau, Naro-Fominsk), Dorf im Rajon Naro-Forminsk, Oblast Moskau
 Djatlowo (Moskau, Schachowskaja), Dorf im Rajon Schachowskaja, Oblast Moskau
 Djatlowo (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk

Siehe auch
 Djatlow, Familienname
 Dsjatlawa bzw. Djatlowo, Siedlung städtischen Typs in der Hrodsenskaja Woblasz, Weißrussland
 Unglück am Djatlow-Pass, nach dem Expeditionsleiter Igor Djatlow benannt